Þórólfsfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Þórólfsfell (berg i Island, lat 63,72, long -19,66), Suðurland, 
 Þórólfsfell (berg i Island, lat 64,45, long -20,51), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar